Antoni Przybylski (ur. 1879) – tokarz, działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Antoni Przybylski (1886–1919) – powstaniec wielkopolski, szeregowiec kompanii krzywińskiej, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Antoni Przybylski (ur. 1889) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości (20 lipca 1932)
  (1913–1985) – australijski astronom polskiego pochodzenia, odkrywca Gwiazdy Przybylskiego

Przypisy